Das Abierto Mexicano Telcel 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Februar 2005 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in Scottsdale die Tennis Channel Open gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Scottsdale nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Carlos Moyá, der in diesem Jahr als Erster der Setzliste im Achtelfinale ausschied. Der Achte der Setzliste Rafael Nadal gewann ohne Satzverlust das Turnier problemlos. Im Finale gewährte er seinem Landsmann Albert Montañés nur einen Spielgewinn. Er gewann damit den zweiten Titel der Saison sowie dritten seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Nach dem Viertelfinale waren bereits die gesetzten Paarungen ausgeschieden, sodass sich im Finale zwei Ungesetzte gegenüberstanden. Die Spanier David Ferrer und Santiago Ventura schlugen schließlich die Tschechen Jiří Vaněk und Tomáš Zíb in drei Sätzen. Es war ihr zweiter und letzter gemeinsamer Titel. Für Ferrer war es der zweite und letzte Titel der Karriere, für Ventura ebenfalls der zweite.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 618.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 643.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF; 0,3 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF; 0,3 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,2 MB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Acapulco